Tillier peut désigner :

Patronymes 
 Béatrice Tillier (1972-), illustratrice française de bande dessinée ;
 Bertrand Tillier (1968-) historien français ;
 Claude Tillier (1801-1844),  pamphlétaire et romancier français ;
 Doria Tillier (1986-), mannequin, présentatrice de télévision et actrice française ;
 Jacques Tillier (1947-), journaliste français.

Famille de Tillier 
 Jean-Baptiste de Tillier (1678-1744) , homme politique et historien valdôtain de langue française ;

Famille von Tillier

Autres 
 Tillier, section de la commune belge de Fernelmont ;
 Rue Claude-Tillier, voie située dans le quartier de Picpus du  de Paris.

Homonymie de patronyme